Imbrià inferior, període de l'escala geològica lunar (-3.850 / -3.800 mA) en què es creà la conca del Mare Imbrium.
 Imbrià superior, període de l'escala geològica lunar (-3.800 / -3.200 mA) en què les conques lunars s'ompliren de basalts.